Российская поп-музыка — собирательное название популярной музыкальной продукции российской и русскоязычной эстрады из стран СНГ, Прибалтики, а также дальнего зарубежья, в которой песни исполняются в первую очередь на русском языке, языках стран СНГ, а также (реже) на других языках мира. Иностранцы из дальнего зарубежья, малознакомые с Россией и СССР, часто не делают различий между советской поп-музыкой, российской поп-музыкой, русской поп-музыкой, русскоязычной поп-музыкой, хотя эти понятия нетождественны. Важными составляющими частями не только российской поп-музыки являются реклама по радио и телевидению отдельных песен, входящих в музыкальные диски.

История и предпосылки формирования 
Жанр поп-музыки, распространённой в современной России и странах СНГ начали своё развитие ещё во времена бывшего СССР и несколько отличались от сходных направлений как на Западе, так и на Востоке. Безусловное влияние оказала русская народная музыка. От американской поп-музыки советская отличалась большей лиричностью, отказом от ярких сексуальных подтекстов песни, наличием табу на употребление мата, цензурой, большей яркостью и выразительностью текста, что отчасти было связано с в основном некоммерческой формой данного вида музыки в СССР и меньшим использованием (а зачастую и отсутствием) передовой музыкальной техники в стране по той же причине. Определённые жанры музыки в СССР были под запретом или строгим контролем (панк-рок, джаз) из-за опасений политической пропаганды, другие не сложились вообще в силу отсутствия культурных и этнических предпосылок, а потому они не оказывали влияния на советскую поп-музыку, в отличие, скажем, от США и Британии. В результате советская поп-музыка оказалась ближе к традиционной поп-музыке, распространённой в романских странах — Италии, Франции. В целом, однако, общий стиль и формат песен, а также характерные мелодии носили традиционный западноевропейский характер и отличались от так называемой восточной музыки.

Русскоязычный музыкальный рынок 
Рынок русскоязычной популярной музыки начал развиваться вместе с увеличением влияния СССР на мировой арене. Помимо 300 миллионов советских граждан, проживавших на 13 % площади мира в 1990 году, советская поп-музыка получила некоторое распространение в странах бывшего Варшавского договора, особенно в славянских регионах (Польша, Чехия, Словакия, бывшая Югославия и Болгария, но также в Венгрии, Китае, на Кубе). Безусловным центром создания русскоязычной поп-музыки тех времён стала Москва и, в меньшей степени, Ленинград. После распада СССР, Россия продолжает оставаться главным производителем и потребителем мировой русскоязычной музыки, спрос на которую по-прежнему высок в некоторых новых независимых государствах, особенно на Украине и в Белоруссии. К достаточно значимым региональным центрам современной русскоязычной поп-музыки относятся, помимо Москвы, Санкт-Петербург и отчасти Киев (Украина), который также ориентирован на русскоязычный рынок. Распад СССР и падение железного занавеса, массовая эмиграция начала 90-х, привели к формированию крупных русскоязычных диаспор в ЕС, Канаде, США, Австралии и других регионах, где местное население получило возможность ознакомиться с русскоязычной музыкой разных жанров посредством Интернета, спутникового телевидения, различных носителей, музыки в ночных клубах и т. д. Заметный вклад в российскую популярную музыку делают исполнители родом не из России.

Хронология

1960-е годы 
Сформировавшись как один из крупнейших рынков мира к началу 1960-х годов, русскоязычная поп-музыка была представлена такими исполнителями как Эдита Пьеха, Валерий Ободзинский, Муслим Магомаев, ансамблями, организованными в Ленинграде в 1966 году (Поющие гитары) и в Москве в 1968 году (Весёлые ребята).

1970-е годы 
В 1970-е годы начали свою карьеру, а затем получили всесоюзную известность София Ротару, Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев. Одновременно в этот период на российскую поп-музыку начинают оказывать влияние разные западные жанры (джаз, рок и т. д.). Но и сама популярная советская музыка приобретает некоторую популярность в Восточной Европе.

1980-е годы 
В начале 1980-х годов русскоязычная музыка советского периода переживает особый внутренний подъём. Многие музыкальные композиции, такие как «Лаванда» (София Ротару), «Миллион алых роз» (Алла Пугачёва), «Трава у дома» (группа «Земляне»), созданные в этот период, станут затем почти хрестоматийными классическими образцами. Получили известность: Лариса Долина, Жанна Агузарова, Ирина Аллегрова, Игорь Тальков, Александр Серов, Ирина Понаровская, Лаима Вайкуле, Александр Малинин, Филипп Киркоров и другие.

Влияние на новый этап в развитии поп-музыки в конце 80-х оказали группы «Ласковый май» и «Мираж» (евродиско, hi-energy). Успехом пользовались пародийные перепевки зарубежной эстрады Сергея Минаева. Несмотря на расцвет и популярность, российская и советская музыкальная продукция, в отличие от Европы и США, оперирует в значительной степени в отрыве от рынка, то есть в условиях слабой коммерциализации, отсутствия развитой крупнобюджетной рекламы и т. д., что, однако, положительно сказалось на некоторых её субъективных характеристиках (душевность, близость народу, большая лиричность и т. д.). При этом внутри эстрады существовали элементы конкуренции, в основном на личном уровне, сложились влиятельные семейные кланы.

1990-е годы 
В начале 90-х годов, когда страна переживала острый экономический и политический кризис, это также отразилось на уровне русскоязычной музыкальной продукции и поп-культуры. Многие известные имена популярной музыки появились именно тогда: Игорь Николаев, Наташа Королёва, Андрей Губин, Таня Буланова, Леонид Агутин, Григорий Лепс, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Мурат Насыров, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Анжелика Варум, Кристина Орбакайте, Влад Сташевский, На-На, Нэнси, Иванушки International, Руки Вверх! Марина Хлебникова и др. Среди рок-направления многие группы также имели огромную популярность у российской аудитории в этот период: «ДДТ», «Кино», «Гражданская оборона», «Сектор Газа», «Алиса», «Ария». Большую популярность и успех имели представители жанра шансон, такие как «Сергей Коржуков и Лесоповал», Михаил Круг, Сергей Наговицын, Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Вячеслав Добрынин. В стране активно начало развиваться хип-хоп направление, свои первые шаги в этом жанре сделали такие коллективы как «Bad Balance», «Мальчишник», «Кар-Мэн».

2000-е годы 
Конец 1990-х и начало 2000-х годов ознаменовались значительным усилением мировой, в первую очередь американской музыки, в сферах традиционного господства российской музыкальной эстрады. В конце 2000-х российский рынок поп-музыки вступил в очередной переходный период. В связи с серьёзным падением продаж в форме физических носителей (что характерно и для общемировой индустрии), происходит переквалификация лейблов на продажу музыки через Интернет — в основном так называемых цифровых синглов. Если в 1990-е годы и до середины 2000-х годов ещё сохранялись неплохие продажи альбомов, и в среднем самые топовые альбомы расходились тиражом в 1,5 миллиона копий по России (среди таких альбомов можно выделить альбом Валерии — «Страна любви», альбом Линды — «Ворона», альбом группы «Руки Вверх!» — «Сделай громче», Глюк’ozы — «Глюк’оZa Nostra», ДеЦла — «Кто ты?», Земфиры — «Прости меня моя любовь», t.A.T.u. — «200 по встречной», ВИА Гра — «Попытка № 5» и «Биология», МакSим — «Трудный возраст» и «Мой рай»), то к 2009 году продажи альбомов значительно упали (самые топовые релизы 2009 года: альбом певицы МакSим — «Одиночка», тираж которого 50 000 копий, альбом группы «Ранетки» — «Пришло наше время», распродавшийся тиражом в 100 тысяч копий и альбом Григория Лепса — «Водопад», разошедшийся тиражом чуть более 50 тысяч копий). С другой стороны значительно выросли продажи цифрового контента (цифровых синглов, рингтонов, рингбэктонов и т. д.). Например два сингла МакSим, «Знаешь ли ты» и «Мой рай», разошлись тиражом более 1,2 миллиона копий, сингл «Где ты?» группы «Инфинити» — тиражом более миллиона копий. Однако основной проблемой рынка остаётся высокий уровень пиратства (в сфере физических носителей — около 70 %, в интернете — около 90 %).

В международных чартах Billboard

Конкурс Евровидение 
В 2006 году исполнитель Дима Билан занял второе место на Евровидении, был номинирован на престижную награду «World Music Awards 2006» в Лондоне, получил пять наград «MTV European Music Awards», в 2009 году был номинирован как лучший европейский артист на MTV EMA в Берлине, где занял второе место, уступив только группе «Lordi». Дима Билан первый из россиян, кто был так близок к победе, выступал с концертами в Нью-Йорке и Лос Анджелесе, в 2009 году выпустил международный альбом «Believe», записанный в США на студии «Timbaland Production» в Филадэльфии, Лос-Анджелесе, Майями. В 2007 году третье место досталось группе «Серебро». В 2006 году на детском конкурсе Евровидения победили две русскоязычные сёстры-двойняшки. В 2008 году Дима Билан повторно подал заявку на Евровидение, и пройдя национальный отбор, выступил в Белграде с песней «Believe». Набрав 272 балла, он победил на этом конкурсе, дав право России принять у себя Евровидение в 2009 году.

Фабрика звёзд 
Начиная с 2000-х особую роль в пополнении рядов русскоязычных исполнителей играет «Фабрики звёзд» и иные проекты подобного рода, распространённые и в других странах.

Особенности 
Одной из главных особенностей российской поп-индустрии является широкое распространение гастрольных, а также корпоративных концертов исполнителей по России и СНГ, что связано с огромными размерами страны, а также с тем, что из-за довольно распространённого пиратства прибыль от продажи компакт-дисков не достигает исполнителей (что роднит российскую поп-индустрию, например, с арабской поп-музыкой).

В различных регионах России есть локальные сообщества поп-музыкантов, исполняющих поп-музыку на языках народов России, таких как татарский, башкирский, чувашский и пр. О татароязычной поп-сцене см. статью «Татарская поп-музыка».

См. также 
 Музыка СССР
 Русская музыка
 Вокально-инструментальные ансамбли
 Русский рок
 Попса
 Музыкальная индустрия России

Примечания